Tobera puede referirse a:

 Tobera, dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido en energía cinética.
 Tobera magnética, campo magnético convergente-divergente capaz de guiar, expandir y acelerar un plasma.
 Tobera (cocina palentina), tipo de caldereta de carne de caballo típico de Villarramiel, Palencia.

Divisiones administrativas 
 Tobera (Álava), localidad del municipio de Berantevilla, provincia de Álava, España.
 Villanueva Tobera, localidad del municipio de Condado de Treviño,  provincia de Burgos, España.
 Tobera (Burgos), localidad del municipio de Frías,  provincia de Burgos, España.